Иван Моргуно́в:
 Моргунов, Иван Тимофеевич (1919—2016) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Моргунов, Иван Яковлевич (1929—1992) — советский футболист, полузащитник.